Saint-Vincent se poate referi la:

 Saint-Vincent, comună în departamentul Haute-Garonne, Franța
 Saint-Vincent, comună în departamentul Pyrénées-Atlantiques, Franța
 Saint-Vincent, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia